August Spies est le nom porté par :
 August Spies (1855-1887), journaliste et militant anarchiste ;
 August Spies (1893-1972), homme politique.